Los AT-TE (All Terrain Tactical Enforcer) son vehículos militares en el universo ficticio de la saga Star Wars. Son unos tanques con rasgos zoomorfos, que fueron usados por el República Galáctica en las Guerras Clon. Estaban compuestos por un cuerpo aplanado que llevaba en su interior los motores y una gran cantidad de tropas clon. En su parte frontal estaba la cabina y las armas. En su "lomo" había un enorme cañón pesado que era manejado por un artillero desde el exterior. Los AT-TE tenían seis patas de baja altura que daban una estabilidad sorprendente al vehículo. Estas armas de destrucción estuvieron presentes en Geonosis y Muunilinst, así como en muchos otros planetas.

Cuando la República se convirtió en el Imperio, los AT-TE siguieron usándose, incluidos algunos diseños de carga.

Características:
Afiliación: República Galáctica e Imperio Galáctico.
Manufactura: Rothana Heavy Engineering.
Tamaño: 5 metros de altura.
Armamento: 6 torretas láser (4 adelante y 2 atrás), 1 cañón pesado.
transporte: 20 clones 

Vehículos de Star Wars
Vehículos de la Antigua República

en:Walker (Star Wars)#All Terrain Tactical Enforcer (AT-TE)
sv:Lista över farkoster i Star Wars#AT-TE